Ancheta ist der Familienname folgender Personen:

 Atilio Ancheta (* 1948), uruguayischer Fußballspieler
 Berthobal R. Ancheta, philippinischer Politiker, Bürgermeister von Valencia City
 Gonzalo Ancheta (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Isidro Ancheta (1882–1946), philippinischer Maler
 Nelson Mauricio Ancheta (* 1963), salvadorianischer Fußballspieler und -trainer
 Steve Ancheta (* 1969), US-amerikanischer Fußballspieler